

Patronymie
 Frank Emmelmann (1961- )est un athlète est-allemand.
 Kirsten Emmelmann (1961- ) est une athlète est-allemande spécialiste du sprint.